Mölsen ist der Name folgender Orte:

 Großmölsen, Gemeinde im Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Hohenmölsen, Stadt im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Kleinmölsen, Gemeinde im Landkreis Sömmerda, Thüringen